Лас Нуесес има више значења:

 Лас Нуесес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Нуесес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Нуесес (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нуесес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Нуесес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику